Llano Grande (Texas)

 

 Llano Grande (Cartago) une localité du canton de Cartago dans la province de Cartago

  une localité du district de La Pintada dans la province de Coclé
  une localité du district d'Ocú dans la province de Herrera
  une localité du district de La Mesa dans la province de Veraguas